

Sigle 
 Getting Things Done  – metodo per l'organizzazione delle proprie azioni
 Gran Turismo Diesel

Aziende 
 Grupo GTD  – società di telecomunicazioni cilena
 leaderformazione.com: "Società specializzata nella formazione in GTD"